Segòvia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Segovia (provinshuvudstad), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Segovia (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar